1969 Голяма награда на Испания е 4-то за Голямата награда на Испания и втори кръг от сезон 1969 във Формула 1, провежда се на 4 май 1969 година на пистата Монжуик в Барселона, Испания.

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Испания